Night (band), een band uit de jaren 70 en 80
 Night (nummer), een lied van Bruce Springsteen
 Night (Misako Odani), een album van Misako Odani
 Night (John Abercrombie), een album van John Abercrombie
 Night (Gazpacho), een album van Gazpacho
 Night (Sotelo), een compositie van de Spanjaard Mauricio Sotelo
 Night (boek), een boek van Elie Wiesel
 Night (toneelstuk), een toneelstuk van Harold Pinter
 NIGHT, een Australische film uit 2004

Personen:
 Candice Night (1971), Amerikaans zanger-tekstschrijver
 Rebecca Night (1985), Brits actrice
 M. Night Shyamalan (1970), Indiaas-Amerikaans regisseur